Příjmení Štochl, přechýleně Štochlová, nosí více významných osobností:

 Emanuel Štochl (1910–1996) – český fotbalista
 Jakub Štochl (* 1987) – český fotbalový obránce
 Josef Štochl (1966–2014) – český literární vědec, jazykovědec, básník a překladatel
 Sláva Štochl (1913–1990) – český fotograf
 Antonín Štochl (1885 - 1942) – český sociálně-demokratický politik

Externí odkazy 
 

Česká příjmení